Sèvres steht für:

 Sèvres, französische Gemeinde im Département Hauts-de-Seine
 Sèvres-Syndrom, Furcht in der Türkei
 Sèvres-Anxaumont, französische Gemeinde im Département Vienne 
 Kanton Sèvres, französischer Kanton im Département Hauts-de-Seine 
 Département Deux-Sèvres, französisches Département in der Region Nouvelle-Aquitaine 

Siehe auch:
 
 Vertrag von Sèvres, völkerrechtliche Verträge aus dem Jahr 1920 
 Manufacture royale de porcelaine de Sèvres, französische Porzellan-Manufaktur